Bedròmia (en grec antic Βοηδρόμια "Boedrómia") era un festival que se celebrava a Atenes en honor d'Apol·lo Bedromi . Bedromi era el renom d'Apol·lo a Beòcia i a altres parts de Grècia. La festivitat es feia el 6 del mes de Boedromion (setembre-octubre). Tot sembla indicar que aquesta celebració honorava a Apol·lo com un déu de la guerra, que per la seva presència o pels seus oracles ajudava sempre en els conflictes bèl·lics.

El seu origen mític es remunta a Teseu que en la guerra contra les amazones no va presentar batalla fins a haver fet un sacrifici a Fobos, i aquest sacrifici es va seguir celebrant per commemorar l'èxit de la batalla, que es va lliurar el mes de Boedromion. Eurípides, Suides, i lEtymologicum Magnum diuen que l'origen va ser l'atac d'Eumolp al rei Erecteu d'Atenes, i Xutos o el seu fill Ió van anar en el seu ajut i van aconseguir la victòria que van oferir a Àrtemis, i al festival se li oferien sacrificis. La resta d'actes no es coneixen.

Referències 

Festivals de l'antiga Atenes